Quattro unità della US Navy sono state battezzate Nautilus, e un'altra Nautilus II, parola in greco antico che significa sia nave che marinaio e genere di molluschi cefalopede, Nautilo.

Il nome Nautilus venne dato anche al primo sottomarino di Robert Fulton, nel 1800, ed è il nome del sottomarino immaginato da Jules Verne nel suo Ventimila leghe sotto i mari. Sebbene anche l'US Navy abbia dato questo nome a dei sottomarini, il Naval Historical Center della marina statunitense non cita né il mezzo di Fulton, né quello immaginato da Verne, come origine del nome delle unità statunitense.

 – schooner varato nel 1799 e acquisito dalla US Navy nel 1803. Servì contro i pirati con base a Tripoli e nella Guerra del 1812.
 – schooner commissionato nel 1847 che servì nella guerra messico-statunitense.

 – sottomarino classe Narwhal varato il 15 marzo 1930. Prestò servizio durante la seconda guerra mondiale.
 – unica unità della sua classe, primo sottomarino a propulsione nucleare al mondo, varato il 21 gennaio 1954. Fu anche il primo sottomarino a completare una navigazione sotto al polo Nord.

A queste si aggiunge:
 – fu una motor patrol boat acquisita dalla US Navy nell'ottobre 1917 ed assegnata a compiti di pattuglia e scorta durante la prima guerra mondiale (contemporaneamente al terzo Nautilus). Il nome Nautilus II è considerato a sé rispetto al nome Nautilus da parte della US Navy.

A queste si aggiungono:
 – sommergibile classe H impostato come Nautilus quando venne impostato il 23 marzo 1911, ma poi ribattezzato H-2 prima del varo, avvenuto il 4 giugno 1913.
 – sommergibile classe O varato il 29 settembre 1917. Radiato il 17 giugno 1924, venne successivamente ceduto alla Wilkins's and Ellsworth's Arctic Expedition, e ribattezzato Nautilus il 24 marzo 1931, diventando poi il primo sommergibile a navigare sotto la calotta polare.

Note 

Nautilus